Tula kan henvise til:
 Tula – administrationsbyen i Tula oblast, Rusland
 Tula oblast – oblast (provins) i Rusland
 Tula (Italien) – italiensk by og kommnune på Sardien
 Tula de Allende – landsby i delstaten Hidalgo i Mexico